Calocalanus är ett släkte av kräftdjur. Calocalanus ingår i familjen Paracalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Calocalanus